Neohygrophorus är ett släkte av svampar. Neohygrophorus ingår i familjen Hygrophoraceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Basidiesvampar
Neohygrophorus